Grohe ist ein Namensteil folgender Unternehmen:
 Grohe (Brauerei), Darmstädter Brauerei
 Grohe AG, Hersteller von Sanitärarmaturen, mit Hauptsitz in Hemer im Sauerland, Nordrhein-Westfalen,
 hansgrohe SE, Hersteller von Sanitärarmaturen, mit Hauptsitz in Schiltach im Schwarzwald, Baden-Württemberg

Grohe oder Grohé ist der Familienname folgender Personen:
 Clemens Grohe (1829–1900), deutscher Politiker

 Georg Grohé (1846–1919), Bürgermeister und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Georg Friedrich Grohe (1750–1820), deutscher Kaufmann
 Hans Grohe (1871–1955), deutscher Unternehmer
 Jacobine Grohe (1866–1948), deutsche Theaterschauspielerin
 Johannes Grohe (* 1954), deutscher katholischer Theologe und Historiker
 Josef Grohé (1902–1987), Gauleiter der NSDAP

 Ludwig Schäfer-Grohe (1909–1983), deutscher Maler, Zeichner und Lithograph
 Marcelo Grohe (* 1987), brasilianischer Fußballtorhüter
 Stefan Grohé (* 1964), deutscher Kunsthistoriker